Crécy je ime ali del imena več francoskih občin:

 Crécy-au-Mont, kraj v departmaju Aisne,
 Crécy-Couvé, kraj v departmaju Eure-et-Loir,
 Crécy-en-Ponthieu, kraj v departmaju Somme,
 Crécy-la-Chapelle, kraj v departmaju Seine-et-Marne, nekdanji Crécy-en-Brie,
 Crécy-sur-Serre, kraj v departmaju Aisne,
 Aunay-sous-Crécy, kraj v departmaju Eure-et-Loir,
 Estrées-lès-Crécy, kraj v departmaju Somme,
 Montigny-sur-Crécy, kraj v departmaju Aisne.

Glej tudi 
 bitka pri Crécyju
 Cressy, homonim